Кечулата () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.
 Кечулата () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Келіменешті.